Arquatesi – abitanti di Arquata Scrivia
Arquatesi – abitanti di Arquà Polesine
Arquatesi – abitanti di Castell'Arquato